ад-Димашки () — нисба, указывающая на принадлежность хозяина имени к городу Дамаск (араб. Димашк).

Персоналии
 Мухаммад аз-Захаби ад-Димашки — известный мусульманский учёный, хадисовед, историк, биограф, хафиз.
 Ибн ан-Нафис ад-Димашки — учёный мамлюкского Султаната Египта из Сирии.
 Ибн Каййим аль-Джаузия ад-Димашки — мусульманский богослов, видный представитель ханбалитской школы мусульманского права.
 Ибн Асакир ад-Димашки — арабский историк, представитель арабской региональной историографии.
 Ибн Абидин ад-Димашки — исламский богослов, один из самых выдающихся мусульманских правоведов (факихов) в Османской империи.
 Мухйиддин ан-Навави ад-Димашки — выдающийся исламский богослов, факих, мухаддис.
 Шамсуддин ад-Димашки — арабский географ.
 Ибн ан-Нафис ад-Димашки (1210 или 1213—1288) — учёный мамлюкского Султаната Египта из Сирии.

См. также 
 Дамаскин
 Дамаск (значения)